Fafa désigne notamment :
la Fafa, la rivière de la République centrafricaine ;
le fafa, une plante de la Polynésie.
La fafa c'est l'abréviation de la famille

Voir aussi 
 Fafa Monteco (1968-), disc-jockey français.